Szalai Lajos
 Szalai Lajos (1928) vegyészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár
 Szalai Lajos (1947) germanista, tanszékvezető főiskolai tanár
Szalay Lajos
 Szalay Lajos (1909–1995) Kossuth-díjas grafikus